Levitate – album dei The Fall del 1997
 Levitate – album di Bruce Hornsby del 2009
 Levitate – singolo degli Hollywood Undead del 2011
 Levitate – singolo degli Imagine Dragons del 2016
 Levitate – singolo dei Twenty One Pilots del 2018
 Levitate – singolo dei Knuckle Puck del 2021